α-terpineolo
β-terpineolo
γ-terpineolo
Terpinen-4-olo